Jurij Iwanowicz Drozdow (1925–2017) – radziecki generał major KGB
 Jurij Aleksiejewicz Drozdow (ur. 1972) – rosyjski piłkarz